dawne gminy:
 gmina Krasna – dawna gmina wiejska, powiat kalwaryjski, gubernia suwalska
 gmina Krasna – dawna gmina wiejska, powiat kielecki, gubernia kielecka

Zobacz też: gmina Krasne